A 2012–2013-as LEN-bajnokok ligája a legrangosabb európai vízilabda-versenysorozat, amelyet az Európai Úszószövetség ír ki és szervez le.

Selejtező 
A selejtezőkben indult 8 csapatot két négyes csoportra bontották. Az azonos csoporton belüli csapatok egy adott helyszínen körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással, azaz minden csapat minden csapattal egyszer játszott. A csoportok első két helyezettjei továbbjutottak a csoportkörbe.

A csoport 
A csoportmérkőzéseket Tbiliszi-ben rendezték.

B csoport 
A csoportmérkőzéseket Kreuzlingen-ben rendezték.

Csoportkör

A csoport

1. Forduló

2. Forduló

3. Forduló

4. Forduló

5. Forduló

6. Forduló

7. Forduló

8. Forduló

9. Forduló

10. Forduló

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők 
Az első mérkőzéseket 2013. március 9. és 10. között, a visszavágókat március 20. és 21. között játszották.

|}

Negyeddöntők 
Az első mérkőzéseket 2013. április 17-én, a visszavágókat április 30-án és május 1-jén játszották.

|}

„Final Four” – A nagydöntő 
A „Final Four”, azaz a nagydöntő mérkőzéseit a belgrádi Tašmajdan Sport Centrumban rendezik 2013. május 31-én és június 1-jén.

Források

2012 a vízilabdában
2013 a vízilabdában
Nemzetközi vízilabdakupák